Милиан () — фамилия. Известные носители:
 Милиан, Ежи (1935—2018) — польский джазовый музыкант-вибрафонист, дирижёр и композитор, автор музыки к фильмам.
 Милиан, Кристина (настоящее имя Кристина Мэри Флорес; род. 1981) — американская актриса и певица кубинского происхождения.
 Милиан, Томас (настоящее имя Томас Кинтин Родригес; род. 1933) — кубино-американский актёр.
 Милиан, Эктор (род. 1968) — кубинский борец греко-римского стиля, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира.